Manertuut bezeichnet:
 Manertuut (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Manertuut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland